Dominica puede referirse a:
La isla caribeña Dominica.
El nombre común de la planta Catharanthus roseus.
El nombre común de la planta Vinca minor.
El nombre de pila de mujer Domínica.
La orden dominica'''.